Eudiaptomus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Andreas Kiefer 1932. Eudiaptomus ingår i familjen Diaptomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Eudiaptomus